Albert I de Saxònia (1828–1902)
 Albert I (duc de Saxònia) (~1175–1260)
 Albert III de Saxònia (1443–1500), Duc de Saxònia
 Albert de Saxònia-Teschen (1738–1822), Príncep de Saxònia i duc de Teschen
 Albert de Saxònia (filòsof) (1316–1390)
 Albert de Saxònia-Wittenberg 
 Albert de Saxònia-Altenburg (1843–1902)
 Albert de Saxònia-Coburg Gotha (1819–1861), príncep de Saxònia i rei consort del Regne Unit